Quellenstraße bzw. Quellenstrasse steht für:
 Quellenstraße (Birstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Birstein
 Quellenstraße (Gera), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Quellenstraße (Heimbach, Eifel), siehe Liste der Baudenkmäler in Heimbach (Eifel)
 Quellenstraße (Holzwickede), siehe Emscherquellhof
 Quellenstraße (Hünstetten), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hünstetten
 Quellenstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler T–Z)
 Quellenstraße (Nidda), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Nidda
 Quellenstraße (Remagen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Remagen
 Quellenstraße (Stuttgart), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Cannstatt
 Quellenstrasse (Wädenswil), siehe Liste der Kulturgüter in Wädenswil
 Quellenstraße (Wien)